Winkelsdorf ist der Name folgender Orte:

 Winkelsdorf (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kouty nad Desnou, Ortsteil der Gemeinde Loučná nad Desnou (Wiesenberg), Okres Šumperk, Tschechien

Winkelsdorf ist zudem der Familienname folgender Personen:

 Lars Winkelsdorf (* 1977), deutscher Journalist und Waffenkundler

Siehe auch:
 Winkeldorf